Diospyros madagascariensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Ined. Diospyros madagascariensis ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
madagascariensis